Henrik V är ett namn som burits av flera regenter:
 Henrik V, tysk-romersk kejsare
 Henrik V av England
 Henrik V av Frankrike
 Henrik V av Luxemburg (1247-1281)

Film och teater
 Henrik V (pjäs) Shakespeares pjäs om Henrik V av England
 Henrik V (film, 1944) – en brittisk dramafilm i Technicolor från 1944 i regi av Laurence Olivier
 Henrik V (film, 1989) – en filmatisering från 1989 av William Shakespeares krönikespel Henrik V

Henrik 05